
Die 18. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1967 in Zürich, Schweiz, ausgetragen. Erstmals wurde neben dem Wettbewerb für die Profis auch ein Wettbewerb für Amateure ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1967
Radsportveranstaltung 1967
Radsportwettbewerb in Zürich